Toponímia:
 Rio de Janeiro, ciutat de Brasil i capital de l'estat de Rio de Janeiro 
 Rio (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida
 Rio (Grècia), ciutat de Grècia al nord del Peloponès sobre el golf de Corint 
 Rio (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Rio (Itàlia), població italiana de la Toscana, a l'illa d'Elba
 Rio (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin 
 El Rio, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Rio Branco capital de l'estat brasiler d'Acre 
 Río Branco, ciutat de l'Uruguai al departament de Cerro Largo 
 Rio Chiquito, concentració de població designada pel cens dels Estats Units d'Amèrica a l'estat de Nou Mèxic 
 Rio Claro ciutat a l'estat de São Paulo (Brasil)
 Rio Communities, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic 
 Rio Communities North, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic 
 Río Cuarto, ciutat de la província de Córdoba, Argentina
 Rio Dell, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Rio Linda concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Rio Lucio, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic 
 Rio Maior municipi portuguès al districte de Santarém (regió d'Alentejo, subregió de Lezíria do Tejo)
 Río Mula, comarca al centre de la regió de Múrcia (Espanya) formada per municipis d'Albudeite, Mula, Campos del Río i Pliego 
 Río de Oro, antiga colònia espanyola a la part central i meridional del Sàhara Occidental 
 Río Piedras, antiga municipalitat de Puerto Rico 
 Rio Rancho població dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic 
 Rio Rico Northeast concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Arizona 
 Rio Rico Northwest, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Arizona 
 Rio Rico Southeast concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Arizona 
 Rio Rico Southwest concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Arizona 
 Rio del Mar concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Rio en Medio, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic 
 Rio Verde ciutat de l'estat brasiler de Goiás 
 Rio Verde (Arizona), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Arizona 
 Rio Vista (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Del Rio (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Monte Rio, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Biografies:
 Alicia Rio (Districte Federal, Mèxic, 1971), actriu pornogràfica mexicana 
 Andrés Manuel del Río Fernández (1764, Madrid - 1849, Ciutat de Mèxic) 
 Dolores del Río (Durango, Mèxic, 1904 – Newport Beach, Califòrnia), actriu de cinema 
 Ercole del Rio (~1718 - ~1802), advocat, magistrat, escriptor i compositor d'escacs italià 
 Gema del Río (1913 - juliol 1996), vedet i actriu catalana 
 Giovanni Del Rio (Sindia, 1925), polític sard 
 Lleonard del Rio i Campmajó 
 Salvador Gabriel Del Río Angelis (1976), jugador d'escacs espanyol nascut a l'Argentina 
 Vanessa del Rio (Harlem, Nova York, EUA, 1952), actriu de cinema per adults nord-americana
 Cinema:
 Rio (pel·lícula de 1939), pel·lícula estatunidenca dirigida per John Brahm
 Rio (pel·lícula de 2011), pel·lícula estatunidenca d'animació dirigida per Carlos Saldanha
 Rio 2, pel·lícula estatunidenca d'animació del 2014 dirigida per Carlos Saldanha
 Miscel·lània:
 Grup de Rio, organisme internacional que realitza reunions anuals entre els caps d'estat i govern de països de l'Amèrica Llatina i del Carib
 Estadi Beira-Rio, a Porto Alegre, Brasil 
 Torneig Rio-São Paulo, competició futbolística brasilera disputada entre clubs dels estats de São Paulo i Rio de Janeiro